Dejan Damjanović (Montenegrijns: Дејан Дамјановић) (Mostar, 27 juli 1981) is een Montenegrijns voetballer die als aanvaller speelt.

Clubcarrière
Damjanović is vooral bekend vanwege zijn periodes als speler bij FC Seoul.

Interlandcarrière
Damjanović maakte zijn debuut voor Montenegro op 15 oktober 2008 in de WK-kwalificatiewedstrijd in Lecce tegen Italië (2-1). Hij viel in de 91ste minuut in voor aanvoerder en doelpuntenmaker Mirko Vučinić.

Damjanovic, Dejan